Stazzona je lahko:
 Stazzona, naselje na Korziki
 Stazzona (Italija)
 Stazoona, priimek